Au moins trois navires de l'United States Navy ont été baptisés Oakland, d'après la ville d'Oakland, en Californie, aux États-Unis :

 le , un vapeur construit pour un armateur britannique, réquisitionné en 1918 mais dont la carrière a été très courte ; 
 le , un croiseur léger de la classe Atlanta lancé en 1942, sorti de flotte en 1949 ;
 le , un Littoral combat ship de la classe Independence actuellement en construction. 

Oakland